Askol Ha Brug Pipe Band est un pipe band créé à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) en 1977.

C'est à ce jour le plus vieux pipe band de France en activité.

Askol Ha Brug Pipe Band est membre de la Royal Scottish Pipe Band Association.

Histoire et composition 

L'association Askol ha Brug a été créée à Saint-Herblain dans la périphérie nantaise aux portes de la Bretagne sous l'impulsion de 5 membres fondateurs : René Guilbaud, Patrick Pouchart, André Jutier, Jean-Luc Pouvreau et Patrick Jutier. Ses statuts ont été déposés et publiés le 28 avril 1977 au journal officiel de la République française. Elle a pour but de faire connaître la cornemuse et la batterie écossaises ainsi que d'une manière générale la musique celtique. En 1978, Olivier Thoraval rejoint la formation et deviendra pipe major du groupe en 1985.

En 1999, il est remplacé par Yves Tripon qui devient Pipe Major.

Le pipe band actuel est composé d'un , d'une vingtaine sonneurs de cornemuse écossaise et d'une douzaine batteurs. Il est dirigé par Yves Tripon, pipe major. De nouveaux membres sont actuellement en formation afin de compléter et étoffer le groupe qui souhaite accueillir toute personne, expérimentée ou débutante, que ce soit en cornemuse ou batterie.

Le kilt 

Le groupe adopte le tartan des Stewart. Les Stewart ou Stuart en français remonte à Alain Dapifer, sénéchal de Dol-de-Bretagne et noble breton. Alain Dapifer est l'arrière grand-père de Walter, issu de la Famille Fitzalan (ou Fils-Alain en français) qui est fondateur de la maison Stuart. Selon la légende, le port de ce tartan a été autorisé aux Bretons et aux Français par les Stuart.

Au départ, le kilt c'est le tartan Royal Stewart qui est porté par le groupe puis début 2003, il est décidé d'adopter le tartan Black Stewart, tartan qui est porté par tout le groupe.

Les armoiries 

Le nom d'Askol Ha Brug est en breton et se traduit en français par « Chardon et Bruyère » ou en anglais par .

Le blason du groupe représente une hermine et un lion rampant et son écusson représente le chardon et la bruyère sous un chef d'hermines.

Le cap badge reprend l'écusson sur fond de Croix de saint André d'Écosse et encerclé par le nom du groupe.

Les dates les plus importantes 

En 1981, le groupe participe aux jumelages de Saint-Herblain avec Sankt Ingbert, en Allemagne et Waterforf (Irlande).

Dès 1984 et pour la première fois, Askol ha Brug accueille des Écossais venus de la région de Salcoats (grâce à Y. Bocquel et au cercle de danse bretonne de Vertou qui échangeaient déjà avec Salcoats), et dès 1985, le pipe band est accueilli à son tour en Écosse par celui d'Ardneil.

En 1991, le pipe band effectue à nouveau un grand voyage en Écosse et participe aux concours de Dundonald et de Gourock.

En 1995, Askol ha Brug participe à la célébration du  de la Auld Alliance à Aubigny-sur-Nère.

Ces échanges se sont poursuivis et amplifiés. En particulier en 1994 et 1997, des informations musicales ont été dispensées par nos amis écossais. De grandes fêtes écossaises ont été organisées à Onyx (centre culturel de saint-Herblain) avec Ardneil Pipe Band et le groupe folk Harbour Band de Saltcoats, regroupant plus de 500 personnes.

En 1996, Askol ha Brug participe aux Championnats Européens d'Alden Biesen en Belgique.

En 1997, Le groupe, pour son , est en concert à L'Espace Culturel ONYX de Saint Herblain.

En juin 1998, à Roscoff, commémoration du voyage de Marie Stuart en Bretagne. Askol ha Brug participe également à quelques concours en  et  categories.

Début 1999, les membres ont reçu la Voluntary Service Medal.

En août 2000, le pipe band est présent au Millenium d'Édimbourg, au milieu de  autres pipers and drummers.

En 2002, quelques-uns de ses membres participent au Tartan Day de New York.

En 2005, dix membres du pipe band sont à nouveau présents au Pipefest d'Édimbourg.

Les liens avec le pipe band d'Aubigny et celui de Milport près d'Ardossan sont entretenus chaque année, tandis que se développe la collaboration avec Bob et Gavin de « Siller Tassie » pour des prestations en concert.

En 2006, Askol ha Brug Pipe Band participe à de nombreuses manifestations (Fêtes d'Anne de Bretagne, Fêtes écossaises d'Aubigny-sur-Nère, Pornichet, Les Sables d'Olonne, etc.) ainsi qu'au premier concours de pipe band organisé en France au Château de Fontaine Henry (Calvados).

En 2007, le groupe a participé à plus de 15 manifestations et notamment au Tartan Day organisé à Eu – Le Tréport réunissant de nombreux pipe band français et étrangers.

Le 13 octobre 2007, Askol ha Brug est en concert à L'Espace Culturel ONYX de Saint Herblain pour fêter son .

En 2008 le pipe band a été accueilli dix jours à Salcoats en Écosse et a participé au Championship de Glasgow.

Discographie 

En décembre 1999, Askol ha Brug édite un CD à 500 exemplaires reprenant les principaux moments du concert donné à l'occasion de son  à Onyx en 1997.

En 2007, un nouveau CD, prélude au concert du , est édité.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Pipe band

Liens externes 
 Site officiel

Musique celtique
Pipe band